Banjarharjo (Banjarharjo)
 Banjarharjo (Kalibawang)
 Banjarharjo (Kebakkramat)
 Banjarharjo (Salaman)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing